Вејнрајт има више значења:
 Вејнрајт (Аљаска)
 Вејнрајт (Оклахома)